

Astronomia
 2984 Chaucer – asteroide della fascia principale
 Cratere Chaucer – cratere lunare

Letteratura
 Chaucer – saggio del 1932 di G. K. Chesterton

Persone
 Alice Chaucer – nobile inglese
 Geoffrey Chaucer – scrittore, poeta, cantante, burocrate e diplomatico inglese
 Thomas Chaucer – Presidente della Camera dei Comuni inglese